O  tamoatá ou caborja (Hoplosternum littorale; Hancock, 1828) é uma espécie de peixe demersal de água doce, com preferência por águas pantanosas, pertencente à família Callichthyidae, ordem Siluriformes.

O tamoatá é uma espécie de grande importância comercial na Venezuela e nas Guianas, e é utilizada como alimento por uma grande parte das populações ribeirinhas do norte do Brasil.

Também chamado popularmente de viramorro no Vale do Paraíba - SP, este peixe de aspecto pré-histórico pode se locomover fora da água por distâncias não muito longas, utilizando-se de movimentos arqueados e da textura "de armadura medieval" de suas escamas; daí o nome viramorro.

Esta espécie apresenta respiração aérea facultativa, sendo parte do intestino médio o órgão acessório para a respiração aérea. A região do intestino onde ocorre a respiração acessória caracteriza-se por estar sempre cheia de ar, ser transparente e possuir a parede muito fina e ricamente vascularizada.

Devido ao facto desses animais possuírem respiração aérea facultativa, serão provavelmente muito vulneráveis quando expostos ao petróleo, já que em meio aquático a maior parte deste poluente se localiza na camada superficial da coluna de água, podendo prejudicar a tomada de oxigénio destes peixes, caso o ambiente se encontre hipóxico.

Na bacia amazónica, a espécie ocorre ao longo da rota de transporte do petróleo, desde a área de extracção, localizada na província do rio Urucu, até ao terminal da cidade de Coari, e em toda rota de transporte Coari-Manaus. Pode assim ser utilizada como espécie bio-indicadora em caso de derrame de petróleo.

Ligações externas
Descrição do H. littorale

Siluriformes
Peixes descritos em 1828